Стражеско — фамилия. Известные носители:
 Стражеско, Николай Дмитриевич (1876-1952) — российский и украинский терапевт, организатор науки. 
 Стражеско, Дмитрий Николаевич (1913-1978) — советский ученый-физико-химик, специалист в области синтеза и применения пористых веществ и материалов. Доктор химических наук (1958).